Switle (ukrainisch ; russische Entsprechung Swetloje/Светлое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Switle (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Switle (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Switle (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtkreis von Kamjanske, siehe Switle (Kamjanske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Myrnohrad siehe Switle (Pokrowsk, Myrnohrad)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Switle (Starobeschewe)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka, siehe Switle (Myroniwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Biloluzk, siehe Switle (Starobilsk, Biloluzk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk, siehe Switle (Slowjanoserbsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Starobilsk, siehe Switle (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Siedlungsgemeinde Bilmak, siehe Switle (Polohy, Bilmak)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Stadtgemeinde Molotschansk, siehe Switle (Molotschansk)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Switle (Monastyryska)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Switle (Kowel)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Dobropillja siehe Switle (Pokrowsk, Dobropillja)
 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Switle (Lyman)

Bis zum 27. April 2012 bestand auch das Dorf Switle in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi

siehe auch:
 Swetloje